Le Deenastyle è il terzo album del rapper Dee Nasty.

Tracce

Collegamenti esterni 
 

Album hip hop francese